

Patronyme 
 Anton Francesco Doni (1513 - 1574), écrivain italien ;
 Cristiano Doni (1973), footballeur italien ;
 Giovanni Battista Doni (vers 1593 - 1647), théoricien italien de la musique ;
 Giuseppe Doni (1928-2001), coureur cycliste italien ;
 Vital Faliero de Doni,  de Venise ;
 Alexandre Marangon Donieber, dit Doni, gardien de but brésilien.

Type de bateau 
 un doni (ou dhoni) est un type de bateau des Maldives ou de Ceylan.

Voir aussi 

Homonymie de patronyme